

Топонім 

 Кунья — річка у Росії, притока Дубни.
 Кунья — річка у Росії, притока Косьви.
 Кунья — річка у Росії, притока Ловаті.
 Кунья — селище міського типу в Псковський області, районний центр.
 Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья, Острови Святої Єлени, Вознесіння та Тристан-да-Кунья (англ. Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) — заморська територія Великої Британії.
 Тристан-да-Кунья — архіпелаг у південній частині Атлантичного океану.
 Острів Тристан-да-Кунья — єдиний острів однойменного архіпелагу з постійним населенням.

Прізвище 
 Роберто Еміліо да Кунья (1912—1977) — бразильський футболіст.

Див. також 
 Куня